Notario puede referirse a:
 Notario, funcionario público autorizado a dar fe.
 En algunos países denominado escribano.
 Antonio Notario Caro, portero del club de fútbol Celta Vigo.